Kilauea puede referirse a:
 
 Kīlauea, un volcán situado en la Isla de Hawái;
 Kilauea (localidad), una localidad estadounidense situada en la isla hawaiana de Kauai;
 Kilauea Iki, un cráter secundario del volcán Kīlauea, adyacente a la caldera principal.